Mord in der Rue Morgue ist der deutsche Titel folgender Filme:
 Mord in der Rue Morgue (1932), US-amerikanischer Horrorfilm von Robert Florey
 Mord in der Rue Morgue (1971), US-amerikanischer Horrorfilm von Gordon Hessler
 Mord in der Rue Morgue (1986), amerikanisch-französischer Fernsehfilm von Jeannot Szwarc

Siehe auch:
 Der Doppelmord in der Rue Morgue (The Murders in the Rue Morgue), Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe (1841)
 Rue Morgue, Begriffsklärung